Brandschutzvorschriften sind Vorschriften verschiedener Ebenen, die jeweils zum Brandschutz allgemein oder spezieller Objekte erlassen werden:

Beispiele sind:
 für Deutschland:
 Feuerwehrgesetz
 für Österreich:
 Feuerwehrgesetze
 Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz, sowie die Liste der Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz (TRVB)